JESSICA – program Unii Europejskiej
 Jessica – szwedzka piosenkarka
 Jessica – album Jessiki Folcker
 „Jessica” – singel Dir en grey

Zobacz też 

 Dżesika – imię